РЗС — сокращение:
 Ред, законност и справедливост () — правоцентристская партия Болгарии.
 Родина: здравый смысл — левоцентристская партия России.